Jacqueline Cherfils (1960-), chercheuse française en biochimie ;
 Jean-Baptiste-Michel Cherfils (1737-1807), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Cherfils (1858-1926), peintre, écrivain et sociologue français.